Нехо (также Нехао) — египетское имя

 Нехо I — номарх V нижнеегипетского нома (септа) с центром в г. Саис в Дельте Нила.
 Нехо II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 610—595 годах до н. э., из XXVI (Саисской) династии.
 Нехо — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.